Konge i Danmark: Valdemar den Store enekonge fra 1157-1182

Se også 1171 (tal)

Begivenheder 
 Fatimidedynastiet styrtes af den ægyptiske sultan Saladin.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
71
Artikler om enkelte år